Hohe Fürleg ist der Name folgender Berge:

 Hohe Fürleg (Venedigergruppe) (), in der Venedigergruppe
 Hohe Fürleg (Granatspitzgruppe) (), in der Granatspitzgruppe
 Hohe Fürleg (Karwendel) (), im Karwendel